Il doppio maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Wheaton e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Sandon Stolle e Jason Stoltenberg 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Rick Leach (primo turno)
 Brad Pearce /  Byron Talbot (quarti di finale)

 Mark Keil /  Dave Randall (primo turno)
 Glenn Michibata /  David Pate (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1993
ATP Tour 1993